Leonor María Desmier de Olbreuse (en francés: Éléonore Marie Desmier d'Olbreuse; Castillo de Olbreuse, 3 de enero de 1639 - Castillo de Celle, 5 de febrero de 1722) fue una noble francesa que se convertiría en amante y luego en la esposa del duque Jorge Guillermo de Brunswick-Luneburgo. Fue la madre de Sofía Dorotea de Celle, quien luego sería la esposa de Jorge, príncipe elector de Hannover , y por tanto la abuela materna del rey Jorge II de Gran Bretaña.

Vida 
Leonor Desmier de Olbreuse nació en el castillo de Olbreuse en Deux-Sèvres, cerca de Niort, Francia. Perteneciente a una familia de hugonotes de la baja nobleza francesa, sus padres fueron Alejandro Desmier de Olbreuse y Jacquette Poussard du Bas-Vandré y de Saint-Marc.

En 1661, Leonor se trasladó a la corte real en París como dama de compañía al servicio de María de La Tour d'Auvergne, duquesa de Thouars, cuyo hijo Enrique Carlos de La Trémoille se había casado con Emilia, hija del landgrave Guillermo V de Hesse-Kassel, en 1648. En el invierno de 1664, Emilia visitó a su familia en Kassel acompañada por Leonor, cuya belleza le atrajo muchos pretendientes. Fue en la corte de Kassel donde conoció a Jorge Guillermo de Brunswick-Luneburgo, príncipe de Calenberg, quien inmediatamente se enamoró de Leonor, y comenzaron un amorío.

Al principio, Leonor sólo aspiraba a ser amante del príncipe, pero Jorge Guillermo estaba empeñado en casarse con ella, a pesar del acuerdo que había realizado junto con sus hermanos de que ninguno de ellos podría casarse (excepto Ernesto Augusto) para evitar las divisiones de los dominios de la familia. Finalmente, en 1665, Jorge Guillermo abdicó a todos sus derechos sobre el principado de Calenberg (entregado a su hermano, Juan Federico) y sobre el principado de Luneburgo, que recientemente había heredado (entregado a su hermano, Ernesto Augusto); luego se casó en secreto y morganáticamente con Leonor, quien recibió el título de "señora de Harburg" (en alemán: Frau von Harburg); sin embargo, Jorge Guillermo continuó gobernando el principado de Celle; además, una orden ducal con fecha del 15 de noviembre de 1665 garantizó una dote para Leonor en caso de que Jorge Guillermo muriera. Un año después, el 15 de septiembre de 1666, Leonor dio a luz a una hija, Sofía Dorotea.

Leonor y Jorge Guillermo tuvieron un matrimonio muy feliz. Como ella no tenía un estatus oficial en los primeros años de su matrimonio, fue capaz de criar a su hija (que se parecía mucho a ella), algo que no era común entre las otras mujeres nobles de la época. Habiendo sido criada como hugonote, Leonor fundó una iglesia reformada (Reformierte Kirche) en Celle, y la mantuvo con su propio dinero. También se encargó de negociar buenos matrimonios para sus hermanas: la mayor de ellas, Angélica (fallecida el 5 de octubre de 1688) desposó a Enrique V Reuss de Plauen, señor de Untergreiz, en 1678; mientras que la menor, María, se casó con el hugonote Olivier de Beaulieu-Marconnay (1660-1751), que tenía un alto cargo en la corte de Hannover.

A pesar de que Jorge Guillermo no sólo había asegurado una dote para Leonor sino que también le había legado toda su fortuna a ella y mantenía a los familiares empobrecidos de ésta, Leonor quería ser reconocida como duquesa de Brunswick. Por orden imperial con fecha del 22 de julio de 1674, y en reconocimiento a la asistencia militar otorgada al emperador Leopoldo I, su marido obtuvo para Leonor y su hija el título alodial de "condesa de Harburg y Wilhelmsburg" (en alemán: Gräfin von Harburg und Wilhelmsburg).

Por aquel tiempo, estaba claro que de los cuatro hermanos (Jorge Guillermo y tres más), sólo el menor, Ernesto Augusto, había producido un heredero varón, y que el ducado de Luneburgo probablemente pasaría al hijo de este, Jorge Luis. Por tanto, Jorge Guillermo quería que su sobrino se casara con su hija Sofía Dorotea, cuyas posibilidades de contraer un buen matrimonio no eran altas, dadas las circunstancias de su nacimiento. Desafortunadamente para Jorge Guillermo, su sobrino y los padres de éste rechazaron la propuesta justificándose con que la princesa provenía de un matrimonio morganático.

Tras esto, Jorge Guillermo decidió mejorar definitivamente el estatus de Leonor y Sofía Dorotea: en un contrato firmado el 22 de agosto de 1675, y violando la promesa entre los hermanos, Jorge Guillermo declaró que su matrimonio con Leonor no era morganático sino válido ante la iglesia y el estado, con una segunda ceremonia de boda realizada en Celle el 2 de abril de 1676. Ernesto Augusto y especialmente su esposa, Sofía del Palatinado, no se encontraban entre los asistentes. Veintidós días después, el 24 de abril, el segundo matrimonio fue hecho público y Leonor fue reconocida oficialmente como duquesa de Brunswick, declarándose a su hija como legítima.

Esta legitimación alarmó a la familia del duque, ya que amenazaba con obstaculizar la unión de los territorios del principado de Luneburgo. De hecho, si Jorge Guillermo hubiera tenido un hijo varón, habría resultado en una crisis de sucesión. Sin embargo, ningún hijo nació de su matrimonio ya que los dos embarazos de Leonor, en 1671 y en agosto de 1676, produjeron hijas que vivirían poco tiempo. Estaba claro que el duque no tendría herederos varones, así que sus hermanos cedieron: por el acuerdo familiar firmado el 13 de julio de 1680, Leonor fue finalmente reconocida por la familia de su marido como duquesa de Brunswick y, lo más importante, Sofía Dorotea fue declarada princesa de Brunswick-Luneburgo y de Celle. Además, los padres de Jorge Luis finalmente aceptaron el matrimonio propuesto para él con Sofía Dorotea para evitar disputas de herencia. La boda tuvo lugar el 21 de noviembre de 1682 pero fracasó desde el principio: los sentimientos de aversión y desprecio que Sofía del Palatinado albergaba por su nuera eran compartidos por su hijo, que se comportaba de manera formal para con su esposa. Sofía Dorotea era frecuentemente regañada por su falta de modales, y los cónyuges mantenían fuertes y amargas discusiones. No obstante, tuvieron dos hijos: Jorge Augusto (nacido el 30 de octubre de 1683, futuro Jorge II de Gran Bretaña) y Sofía Dorotea (nacida el 16 de marzo de 1687, reina consorte de Prusia y electora consorte de Brandeburgo).

Leonor sufrió en carne viva el catastrófico matrimonio de su hija. Cuando esta última comenzó un amorío con el conde sueco Philip Christoph von Königsmarck, y amenazó con casarse con él, la corte de Hannover, incluyendo no sólo los hermanos y la madre de Jorge Luis sino también la misma Leonor, instaron a los amantes a desistir de esta idea, sin éxito. En la madrugada del 2 de julio de 1694, después de una reunión con Sofía Dorotea en el Leineschloss, von Königsmark fue apresado y desaparecido, presuntamente asesinado por órdenes de Jorge Luis, y su cuerpo fue arrojado al río Leine. Sofía Dorotea fue colocada bajo arresto domiciliario, y su matrimonio disuelto el 28 de diciembre de 1694 por deserción. Por petición de su ahora exmarido y con el consentimiento de su padre, se le prohibió a Sofía Dorotea volver a ver a sus hijos, y viviría el resto de sus días en el castillo de Ahlden. Devastada por el destino de su hija, Leonor intentó por todos los medios obtener su liberación, pero no lo lograría.

Cuando Jorge Guillermo se encontraba en su lecho de muerte, en 1705, quiso ver a su hija una última vez para reconciliarse con ella, pero su primer ministro, el conde Bernstorff, se negó, alegando que eso traería consecuencias diplomáticas con Hannover.

Tras la muerte de su marido, Leonor recibió el castillo de Luneburgo como su asiento de viuda. Sofía Dorotea le pidió a su exmarido permiso para dejar Ahlden y vivir con su madre en completa reclusión, pero su petición le fue negada.

Leonor pasó los últimos años de su vida intentando obtener la liberación de su hija. Incluso apeló al rey Luis XIV de Francia, quien había expulsado a ella y su familia de Francia por ser hugonotes. El monarca estaba dispuesto a aceptarla a ella y a su hija en la corte francesa, pero Leonor no quiso cumplir con la condición de convertirse al catolicismo.

Leonor falleció el 5 de febrero de 1722, casi ciega, en el castillo de Celle. Mencionó a 342 personas en su testamento. Fue enterrada en el Fürstengruft, en la iglesia de Santa María (Stadtkirche St. Marien) en Celle.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Andreas Flick: "Der Celler Hof ist ganz verfranzt“. Hugenotten und französische Katholiken Soy Hof und beim Militär Herzog Georg Wilhelms von Braunschweig-Lüneburg (en alemán). En: Hugenotten. 72.º año, N° 3, 2008,   , S. 87-120 (PDF; 2,2 MB).
 Charles Prosper Maurice Horric de Beaucaire: Une mésalliance dans la maison de Brunswick, 1665-1725, Éléonore Desmier d'Olbreuze, duchesse de Zell. H. Oudin, París 1884 (online (en francés)).
 Elisabeth E. Kwan und Anna E. Röhrig: Frauen vom Hof der Welfen. (en alemán) MatrixMedia, Göttingen 2006, pp. 53-63 y 115-126,   
 Thea Leitner: Skandal bei Hof. Frauenschicksale Un europäischen Königshöfen (en alemán). 7.ª edición. Piper, Múnich 2000, pp. 13-15, 48, 66-68.  ISBN 3-492-22009-6
 Luise Marelle: Eleonore d'Olbreuse, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg-Celle. Die Großmurmura Europas (en alemán). Hoffmann und Campe, Hamburgo 1936.
 Pierre-Henri Mitard: Éléonore Desmier d'Olbreuse. ‘La Magnífico soyère de l'Europa‘ (1639-1722) En: Boletín de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres. Deuxième série (en francés). vol. 23, N° 1. Niort, 1990,  pp. 35-38.  ISSN 0751-5294
 Johann Ferdinand Neigebaur: Eleonore d'Olbreuse, dado Stammmutter der Königshäuser von England, Hannover und Preußen (en alemán). 1859, (PDF; 12,8 MB)
 Dorothea Nolde: Eléonore Desmier d'Olbreuse (1639-1722) soy Celler Hof als diplomatische, religiöse und kulturelle Mittlerin (en alemán). En: Dorothea Nolde, Claudia Opitz (ed.): Grenzüberschreitende Familienbeziehungen. Akteure und Medien des Kulturtransfers En der frühen Neuzeit. 1.ª edición, Böhlau, Köln [u. Un.] 2008,   , pp. 107-120 (excerpt)
 Michael Sikora: Dynastie und Eigensinn. Herzog Georg Wilhelm von Celle, Eleonore d'Olbreuse und die Spielregeln des Fürstenstandes. En: Heiko Laß (ed.): Hof und Medien im Spannungsfeld von dynastischer Tradition und politischer Innovación zwischen 1648 und 1714 (= Rudolstädter Forschungen zur Residenzkultur, vol. 4). Deutscher Kunstverlag, Múnich 2008, pp. 19-30.  ISBN 978-3-422-06862-9
 Renate du Vinage: Ein vortreffliches Frauenzimmer. Das Schicksal von Eleonore d'Olbreuse, der letzten Herzogin von Braunschweig-Lüneburg-Celle (en alemán). 2.ª Edición, Otto Meissners, Berlín 2010.

Enlaces externos 

Duquesas consortes de Brunswick-Luneburgo
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVII
Fallecidos en 1722
Nacidos en 1639
Nacidos en Niort
Nobles francesas del siglo XVII
Nobles francesas del siglo XVIII